Siltasaari kan syfta på:
Broholmen (fi: Siltasaari), stadsdel i Helsingfors 
Siltasaari (ö i Nitsijärvi, Enare), ö i Enare,  (34 ha)
Siltasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,42, long 25,68), halvö i Sysmä, 
Siltasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), ö i Jorois, 
Siltasaari (ö i Kajanaland), halvö i Sotkamo, 
Siltasaari (ö i Birkaland), ö i Ruovesi,  (24 ha)
Siltasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), halvö i Kangasniemi,  (6 ha)
Siltasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,20, long 26,03), ö i Heinola, 
Siltasaari (ö i Kymmenedalen), ö i Itis,  (2 ha)
Siltasaari (ö i Nitsijärvi, Enare), ö i Enare,  (34 ha)